Натуральне число 1992
 1992 рік до нашої ери
 1992 рік нашої ери